Carbery () bezeichnet:
 Carbery (Cork) eine Verwaltungsbaronie im County Cork, Irland, heute aufgeteilt in die Baronien:
 Carbery East
 Carbery West

 Ethna Carbery, Pseudonym der irischen Schriftstellerin und Dichterin Anna Johnston
 Joey Carbery (* 1995), irischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Carbery (1791–1863), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von Washington
 James Joseph Carbery (1823–1887), irischer Dominikanermönch, Bischof von Hamilton (Ontario), Kanada

Siehe auch:
 Carberry